La Voisin ist

 der Beiname der französischen Giftmischerin Catherine Monvoisin.
 eine deutsch-französische Musikgruppe, siehe La Voisin (Band).